Боаје може да се односи на:

 Боаје (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара
 Боаје (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара
 Боаје Сен Жером, насељено место у Француској, у департману Ен